Medaljfördelning efter nation vid världsmästerskapen i nordisk skidsport. Här ingår längdskidor, backhoppning och nordisk kombination. Listan är fullständig. (1925-2013)

Estland
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Finland
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Frankrike
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Italien
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Japan
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Jugoslavien
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Kanada
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Kazakstan
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Norge
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Polen
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Ryssland
Se även Sovjetunionen nedan.
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Schweiz
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Slovakien
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

*) Gemensamt lag med Tjeckien på silvermedaljen.

Slovenien
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Sovjetunionen
Se även Ryssland ovan.
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Spanien
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Sverige
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Tjeckien
Se även Tjeckoslovakien nedan.
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

*) Gemensamt lag med Slovakien på en av silvermedaljerna.

Tjeckoslovakien
Se även Tjeckien och Slovakien ovan.
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Tyskland
Se även Västtyskland och Östtyskland nedan.
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Ukraina
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

USA
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Vitryssland
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Västtyskland
Se även Tyskland ovan.
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Österrike
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Östtyskland
Se även Tyskland ovan.
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Se även 
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 
Lista över världsmästare i längdåkning för herrar 
Lista över världsmästare i längdåkning för damer 
Lista över världsmästare i backhoppning

Medaljfördelning